Rostrum (від  — «дзьоб») — науковий латинський термін, що може мати такі значення:

Біологія 
 Rostrum — передньоочний відділ черепа з щелепами у деяких хребетних; іноді йдеться тільки подовжений переніздрьовий відділ.
 Rostrum — хоботок у членистоногих.

Інше 
 Rostrum Records — звукозаписувальна компанія в США.
 Rostrum Records — асоціація австралійських клубів ораторства.

Див. також 
 Ростр
 Ростра
 Ростри